Луций Эмилий Павел ( или Lucius Aemilius Lepidus или Lucius Aemilius Paullus) — имя нескольких древних римлян из рода Эмилиев:

 Луций Эмилий Павел (консул 219 года до н. э.) — дважды консул Римской республики в 219 до н. э. и 216 до н. э., военачальник.
 Луций Эмилий Павел Македонский — римский военачальник и политик, дважды консул Римской республики в 182 до н. э. и 168 до н. э.
 Луций Эмилий Лепид Павел (консул 50 года до н. э.) — консул 50 до н. э., республиканец, однако за взятку поддерживал Цезаря.
 Луций Эмилий Лепид Павел (консул 1 года) — консул 1 года, муж Юлии Младшей, подготавливал заговор против Августа.